Elena může být :

 Elena – ženské křestní jméno

příjmení osob
 Daniel Elena

další významy
 Hurikán Elena – hurikán 3. stupně z roku 1985

Související články 
 Jelena

Externí odkazy